Metamorphoses pode se referir a:

 Metamorphoses (telenovela), telenovela brasileira.
 Metamorphoses, álbum de Jean Michel Jarre.

Ver também 
 Metamorfose (desambiguação)

Desambiguação